L'édition 2017 du tournoi de tennis de Zhengzhou se déroule du 17 au  sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 125.

Wang Qiang remporte le simple dames. En finale, elle bat Peng Shuai, décrochant à cette occasion le premier titre de sa carrière dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Han Xinyun et Zhu Lin.

Faits marquants

Pendant le tournoi 
La WTA accepte accidentellement trop de joueuses pour intégrer directement le tableau principal. De fait, les deux joueuses les moins bien classées du tournoi, Jana Fett et Shiho Akita, doivent jouer un tour préliminaire. Shiho Akita remporte le match et intègre donc le tableau principal, tandis que Jana Fett reçoit la dotation d'une joueuse éliminée au , soit 1 point WTA et .

Lauréates 
Wang Qiang remporte son  en simple en écartant en finale Peng Shuai. Cette dernière déclare forfait à cause d'une blessure à la jambe alors que les deux joueuses sont à 1 set partout.

En double, Han Xinyun et Zhu Lin décrochent leur premier titre ensemble en s'imposant en finale face à Jacqueline Cako et Julia Glushko. Il s'agit de leur premier titre respectif dans cette catégorie.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Zhengzhou
 Saison 2017 de la WTA

Liens externes 
 

WTA 2017
Zhengzhou
Tennis en Chine en 2017
Tennis en avril 2017